Владислав Игоревич Василючек (; ) — белорусский футболист, вратарь клуба «Слуцк». Выступал за молодёжную сборную Белоруссии.

Карьера

Клубная 
Воспитанник лидской ДЮСШ, с 2011 года стал выступать за дубль гродненского «Немана». С сезона 2013 окончательно закрепился в качестве третьего вратаря, играл за дубль, однако долгое время не получал возможности дебютировать в основной команде.

По окончании сезона 2014 «Неман» покинули основные вратари — Александр Сулима и Марюс Рапалис. В результате, сезон 2015 Василючек начал уже в качестве основного вратаря «гродненцев». 21 марта 2015 года дебютировал в основном составе «Немана» в четвертьфинальном матче Кубка Белоруссии против БАТЭ (0:1). Позднее стал уступать место в основе Сергею Курганскому. 22 августа 2015 года Василючек пропустил 7 мячей в матче против БАТЭ (итоговый счет 1: 7), после чего больше не появлялся на поле в сезоне 2015.

В начале 2016 года проходил просмотр в самарский клуб «Крылья Советов», который не завершился подписанием контракта. В результате Василючек вернулся в Гродно, но новый контракт не подписывал, так как хотел иметь прочную игровую практику, которую тренерский штаб клуба не мог гарантировать. Руководство «Немана» планировала отдать Василючека в аренду в «Лиду», однако в лидском клубе уже сделали ставку на других исполнителей. 7 апреля 2016 подписал новый контракт с «Неманом» до конца 2018 года, а 15 апреля был отдан в аренду «Сморгони» до конца сезона 2016. В июле 2016 года перебрался в микашевичский «Гранит», где стал основным вратарем, но не сумел спасти клуб от вылета в Первую лигу. По окончании сезона 2016 вернулся в Гродно.

В декабре 2016 года снова был отдан в аренду, на этот раз в «Городею». Начинал сезон 2017 вторым вратарем, позже стал чередоваться на поле с Николаем Романюком. По окончании сезона в ноябре 2017 вернулся в «Неман». В декабре продлил контракт с «Неманом» на два года и снова был отдан в аренду в «Городею».

В марте 2019 на правах аренды присоединился к «Лиде», где стал основным вратарем. В июле того же года перебрался в «Ислочь». В «Ислочи» был вторым вратарем и привлекался к дублю.В январе 2020 года в статусе свободного агента подписал контракт с «Ислочью».

В январе 2022 года покинул «Ислочь». Спустя некоторое время вернулся в гродненский «Неман». Первй матч за клуб сыграл 16 июня 2022 года против могилёвского «Днепра». С августа 2022 года стал основным вратарём клуба.

В январе 2023 года футболист тренировался с казахстанским клубом «Кызыл-Жар». Вскоре гродненский «Неман» официально сообщил, что игрок покинул клуб по истечении срока действия контракта. В марте 2023 года футболист стал игроком «Слуцка». Дебютировал за клуб в  матче Кубка Белоруссии 5 марта 2023 года против мозырской «Славии». Первый матч за клуб в чемпионате сыграл 19 марта 2023 года против «Энергетика-БГУ».

Международная 
Летом 2013 года выступал за младшую молодежную сборную Белоруссии (до 20 лет) на международном турнире в Испании.

9 сентября 2013 года дебютировал в молодежной сборной Белоруссии в отборочном матче чемпионата Европы против Франции. С тех пор стал основным вратарем молодежной сборной.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Ислочь»

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Сморгонь»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Слуцк»